HMF steht für:
 Hydroxymethylfurfural, ein Stoff der bei der thermischen Zersetzung von Kohlenhydraten entsteht
 Hamburger Mattenfilter, ein Filtersystem für Süßwasseraquarien
 Halbmetallische Ferromagnete, eine Klasse von elektronischen Werkstoffen
 Handbook of Mathematical Functions, Handbuch mathematischer Funktionen
 Hannah Montana Forever, die vierte Staffel der Disney-Channel-Serie Hannah Montana

hmf steht für:
 Hmong Don (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong in Vietnam, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao
 Historisches Museum Frankfurt

Abkürzung